Pound pode referir-se a: moeda inglesa 
Ezra Pound
Pound (Wisconsin)
Pound (Virgínia)
Pound (filme), filme de Robert Downey, Sr., primeiro filme de Robert Downey Jr.

Outros:
Pound sterling (ou, informalmente, pound) - moeda corrente no Reino Unido

Desambiguação